Arbutus (geslacht), een plantengeslacht
 Arbutus (Maryland), plaats in de Verenigde Staten
 Arbutus Records, een Canadees platenlabel